Данило Щербаков (нар. 11 лютого 1981 р., м. Запоріжжя) — громадський діяч, блогер, засновник і керівник Всеукраїнської Громадської організації «Helper Запоріжжя».

Життєпис 
Данило Щербаков народився 11 лютого 1981 року в місті Запоріжжя.

У 1997 році закінчив Запорізьку спеціалізовану школу фізичної культури № 18. Після школи вступив у Запорізький юридичний інститут МВС України, факультет «Правоохоронна діяльність».

У 2012 році став співзасновником бізнесу, який пов'язаний з імпортом морепродуктів, і очолив комерційний напрямок.

До серпня 2013 року обіймав посаду комерційного директора в ТОВ «Нівєал», а у вересні цього ж року зайшов до складу співвласників компанії.

У 2019 році Данил Щербаков прийняв пропозицію БК «Запоріжжя» і обійняв посаду директора зі стратегічного розвитку.

Громадська діяльність 
У 2015 році Данило Щербаков заснував ГО «Гелпер Запоріжжя» та станом на серпень 2019 року є Головою правління організації. ГО спрямована на допомогу дітям із соціально незахищених груп, громадянам у розв'язанні проблем, зокрема, житлово-комунального господарств, допомогу ЗСУ та цивільним, постраждалим від бойових дій.  Це найпопулярніша громадська організація на південному сході України.
 Організація має осередки в усіх великих містах Запорізької області та в Києві, планується відкриття у Маріуполі. 

У серпні 2017 року презентували перший безкоштовний соціальний мобільний додаток «Helper Україна», завдяки якому кожен може звернути увагу влади, комунальних служб і відповідальних осіб на конкретні проблеми.

У 2021 році, журнал «Фокус» вніс Данила Щербакова до переліку 150 найкращих блогерів України.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Данило Щербаков разом з Helper Україна надає постраждалим гуманітарну допомогу по всій Україні, влаштовує благодійні заходи для дітей з евакуйованих родин, забезпечує школярів, які вимушені змінити місце навчання, необхідним приладдям.

Також з літа 2022 року Данило розпочав боротьбу з розкрадачами гуманітарної допомоги та недобросовісними волонтерами.

Особисте життя 
Одружений. Виховує двох дітей.

Нагороди 
У 2022 році за значний внесок у волонтерську діяльність нагороджений медаллю "ЗА ГІДНІСТЬ ТА ПАТРІОТИЗМ".

Посилання 
Данило Щербаков на Facebook

Примітки 

Українські волонтери
Народились 1981
Народились 11 лютого
Підприємці XXI століття
Уродженці Запоріжжя